Huck It е видео албум (издаден на VHS и DVD формати) от американската пънк рок група Офспринг.

Видео клипове 
 Intro
 Meet Greg Kriesel
 L.A.P.D. (Live)
 Skateboarding Huck It
 Staring At The Sun (Live)
 Meet Ron Welty
 Meet Dexter Holland
 All I Want (Live)
 BMX Huck It
 Gone Away (Live)
 Meet Noodles
 Credits

Бонус видеа 
 The Kids Aren't Alright (Live)
 Meet The Crew
 Random Outtakes

Външни препратки 
 Офспринг Сайт
 Huck It в Rotten Tomatoes
 Huck It в AllMusic
 Huck It в AllMovie
 Huck It в Amazon
 Huck It в RateYourMusic
 Meet Greg Kriesel в Huck It
 L.A.P.D. (Live) в Huck It
 Skateboarding – Huck It в Huck It
 Staring At The Sun (Live) в Huck It

Музикални албуми от 2000 година